2. division 1990 var den 46. udgave og sidste udgave af 2. division, som landets næstebedste række. Turneringen blev administreret af DBU.

B1909 og B1913 gik videre til Play off-kampen om kvalifikation til Superligaen 1991.

Tabel

Playoff

Playoff til Superligaen 1991 

|}

Playoff til 1. division 1991 

Fodbold i 1990
2. division (fodbold)